Cudlin ist der Familienname folgender Personen: 

 Damian Cudlin (* 1982), australischer Motorradrennfahrer
 Alex Cudlin (* 1985), australischer Motorradrennfahrer